Senses Fail — американская рок-группа из города Риджвуд, Нью-Джерси, образованная в 2002 году.

Нынешний состав коллектива состоит из Джеймса «Бадди» Ниэлсена (вокал), Дэна Трэппа (ударные), Зака Роуча (гитара) и Мэтта Смита (гитара, бас-гитара).

Группа выпустила пять студийных альбомов, и один концертный DVD «The Fire».

История

Формирование и первый мини-альбом (2002—2003) 
Senses Fail начала свою историю в 2002 году, когда Бадди написал объявление в Интернете что ищет музыкантов для совместных репетиций. На объявление откликнулись Дэн Трэпп, и помимо него ещё около 15 человек. Дэн после объявления обратился к своим друзьям, Дэйву Миллеру и Гэррету Заблоцки. Состав был завершён бывшим барабанщиком группы Tokyo Rose, Майком Глитой, который встал в группе на роль басиста.

На звучание группы повлияли панк-рок и хардкор, и смешав их с лирикой, эмоциями, литературой, религией, восточной философией и духовнотью группа получила своё собственное уникальное звучание. Название «Senses Fail» появилось от Буддистского поверия в Нирвану. В одном из интервью Бадди объяснил, что «По Буддистскому поверью, люди живут после смерти в аду, и единственный способ достичь Нирваны — отказаться от всего земного. Так некоторые и живут, среди деревьев, не ев и не пив. Они просто медитируют, потому что достигли такого высокого уровня, на котором они не связаны любовью, отношениями и прочее. И если вы хотите достичь самого высокого уровня и увидеть Бога, то должны подавить чувства (senses fail)».

В начале творческого пути Senses Fail играли концерты всюду: на скейт-парках, в клубах, был даже концерт в церкви. В городе начало появляться своё сообщество фанатов, и со временем группа решилась на запись мини-альбома (EP). Их первый релиз, From the Depths of Dreams, содержал 6 песен, которые были записаны на студии ECA Records в августе 2002 года. EP был очень хорош, и к Senses Fail проявили интерес многие известные звукозаписывающие лейблы. Группа подписала контракт с Drive-Thru Records, и переиздала свой мини-альбом в апреле 2003, с новыми песнями и обложкой. Переиздание было намного успешнее, и благодаря высоким продажам даже оказалось в списке Billboard. В поддержку мини-альбома группа выступала в турне с группами The Used, Finch, Millencolin, и The Starting Line.

Альбом Let It Enfold You (2004—2005) 
Senses Fail подписали контракт с Vagrant Records, и приступили к записи своего первого альбома Let It Enfold You. Альбом продюсировал Стив Иветс. Тематика текстов пластинки была многогранна. Назван альбом в честь стихотворения Чарльза Буковски, а песня Slow Dance содержит в себе строчки из учения Дао дэ цзин. Ниэлсен сказал, «Нам просто нравится сочинять музыку, и делать хорошие песни. Мне кажется, мне есть что сказать, и мы получили ещё больше чем вложили. И что бы ни случилось завтра, у нас вышло в 10 раз лучше, чем мы могли ожидать, и считаем что своё дело сделали». Let It Enfold You был выпущен 7 сентября 2007 года на Vagrant и Drive-Thru Records, и разошёлся тиражом в 300’000 копий.

Альбом был выпущен с двумя синглами, «Buried a Lie» и «Rum Is for Drinking, Not for Burning». Музыкальный клип на песню «Buried a Lie» был снят на съёмочной площадке мыльной оперы «Направляющий свет». Мать Ниэлсена сняла этот клип, и сделала в стиле мыльных сериалов, так как сама раньше снималась в них. С выпуском этого видео группа стала популярна в массах. В это время группа публиковалась в таких журналах, как Kerrang!, Rolling Stone, Spin и даже на обложке из Alternative Press.

Группа активно гастролировала в поддержку альбома. Senses Fail выступала на фестивале Warped Tour в 2004, 2005 и 2006, и 2009 годах, причём последние 2 раза парни выступали на главной сцене. Они также выступали в туре Taste of Chaos в 2005 на одной сцене с The Used, My Chemical Romance, и Killswitch Engage.
Альбом был переиздан в ноябре 2005 года с бонус-треками, акустическими версиями песен, и новой обложкой.

В 2005 году на сайте коллектива было объявлено об уходе гитариста Дэйва Миллера. Он был заменён Хитом Сарачено, ранее — гитаристом своей группы Midtown. Миллер основал собственный лейбл DMI (Dave Miller Industries) в сентябре 2006 года.

Альбом Still Searching (2006—2007) 
После отдыха от гастролей Senses Fail вернулись в студию для записи их нового альбома. Пластинка, названная Still Searching, была спродюсирована Брайаном МакТерненом и сведена Крисом Лорд-Алджом. Альбом был менее агрессивным, но более лиричным. О новых песнях Джеймс Ниэлсен сказал: «Мне нравятся мои песни, они открытые, и я не хотел бы писать о вещах, которые никто не поймёт; я хочу чтоб фанаты понимали нас. В какой то момент вы начинаете оценивать прожитое. Если вы этого не делаете, с вами что-то не так».

В поддержку альбома Senses Fail снова отправились в тур Taste of Chaos. Группа выступала в качестве хэдлайнера с группами Saosin и Bleeding Through. 5 октября 2007 Senses Fail с группой New Found Glory отправились в тур по 33 городам, начав с Лас-Вегаса.

8 декабря 2007 басист Майк Глита уходит из группы ради своей группы Love Automatic.
13 декабря 2007 года Senses Fail выпустили специальную deluxe-версию альбома Still Searching, включающую новую обложку, кавер песни The Cranberries — Salvation, DVD с кадрами вне сцены, 3 специально записанные для этого издания, и 2 ранее доступных только в цифровом формате песни.

Альбом Life Is Not a Waiting Room (2008—2009) 
Новая пластинка коллектива, Life Is Not a Waiting Room, была выпущена 7 октября 2008, и на следующий же день группа отправилась в турне по США. 21 ноября Senses Fail дало онлайн-интервью сайту Ultimate Guitar, в котором говорили о развитии группы, новом басисте, и об альбоме.

30 июня 2009 года было объявлено об уходе гитариста Хита Сарачено после фестиваля Warped Tour. «Я классно провёл это время с этими ребята, все последние 4 года, или около того. Мы записали две пластинки, и я очень горжусь, что выступал по всему миру и Штатам бесчисленное количество раз, и подружился с людьми, которых бы не встретил на улице. Эти ребята из Джерси (ну и из Атланты с Флоридой) стали мне одними из самых близких друзей, и мне будет не хватать их.»

Альбом The Fire (2010) 
Группа начала записывать свой новый альбом The Fire в июне 2010, рассчитывая закончить его в этом же году. Пластинка записывалась в студии Salad Days Studio под руководством продюсера Брайана МакТернена. The Fire был выпущен в Британии 25 октября, и 26 октября по всему миру. Обе гитарные партии для альбома делал Гарретт Заблоцки, после записи ушедший из группы ради учёбы в колледже.

Follow Your Bliss: The Best of Senses Fail (2011—2012) 
13 июля 2011, на страничке группы в Facebook появилось следующее сообщение: «Мы заняты написанием новых песен, и репетициями к концертам», намекнув на то, что группа занята новым альбомом. Также были опубликованы фото группы в Instagram и Twitter.

Позже, группа анонсировала тур с группами Stick To Your Guns, Make Do and Mend, и The Story So Far в ноябре 2011. В это же время студия Mightier Than Sword Records выпустила виниловое издание альбома «The Fire».
Senses Fail выступила на фестивале Warped Tour, там же и представив свой сборник лучших песен «Follow Your Bliss: The Best of Senses Fail». Помимо прошлых хитов, в альбом был включён EP с 4 новыми песнями. Альбом был выпущен 19 июня 2012 в двухдисковом издании ограниченным тиражом в 10’000 копий.

Renacer (2013-) 
В интервью на Vans Warped Tour Бадди упомянул о том, что группа займётся новым материалом с ноября 2012. 13 ноября Senses Fail написали на своей страничке в Facebook, что «Мы начали запись пятого „долгоиграя“ на этой неделе в Лос-Анджелесе. С нами работает продюсер Шон Лопез (Far, Deftones) в The Airport Studio и Red Bull Studio. Запись закончится в середине декабря, а весной 2013 мы хотим его выпустить».

4 февраля был выпущен сингл «Mi Amor», и представлена возможность предзаказа CD. 1 марта группа презентовла вторую песню «The Path». Оба сингла были представлены для бесплатного прослушивания на сервисе YouTube. Новый альбом «Renacer» выпустили 26 марта 2013, и он был очень хорошо воспринят критиками.

10 апреля в канале группы на сервисе YouTube был представлен видеоклип на песню «Mi Amor».

Состав 
Нынешний состав
 Джеймс «Buddy» Ниэлсен — вокалист (с 2002)
 Дэн Трэпп — барабанщик, перкуссия (с 2002)
 Джейсон Блэк — басист (с 2008) (также басист в Hot Water Music) (не представлен в альбоме «Renacer», и об его уходе из группы объявлено не было, так что формально он участник коллектива)
 Зак Роуч — гитарист, бэк-вокал (с 2010) (также играет в группе Spirit of the Stairs)
 Мэтт Смит — гитарист (с 2011) (также гитарист в Strike Anywhere)

Бывшие участники
 Гарретт Заблоцки — гитарист, бэк-вокал (2002—2011)
 Хит Сарачено — гитарист, бэк-вокал (2005—2009)
 Дэйв Миллер — гитарист (2002—2005)
 Майк Глита — басист, бэк-вокалист (2002—2008)
 Джеймс Джилл — bass guitar (2002)

Участники в турах
 Этай Писэно — гитарист (2009—2010)

Дискография

Альбомы

Синглы

Песни вне альбомов

Музыкальные клипы

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Хардкор-группы США